Яропо́вичи () — село на Украине, основано в 1740 году, находится в Андрушёвском районе Житомирской области.

Код КОАТУУ — 1820389001. Население по переписи 2001 года составляет 1117 человек. Почтовый индекс — 13423. Телефонный код — 4136. Занимает площадь 61,388 км².

Адрес местного совета 
с. Яроповичи, ул. Ленина

Известные жители и уроженцы 
 Любовь Андреевна Любченко (1922—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Владимир Иванович Вдовиченко — фаготист, педагог Киевской национальной музыкальной академии, солист симфонического оркестра Национального театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко.

См. также 

 Ярополч

Ссылки 
 Яроповичи на сайте Верховной рады Украины 
 
 

Населённые пункты Андрушёвского района